Каса Редонда има више значења:

 Каса Редонда (Гвачочи), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Каса Редонда (Тескатепек), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику